Agència Espacial Austríaca (del seu nom en alemany Agentur für Luft- und Raumfahrt), agència espacial d'Àustria
 Codi civil prussià (del seu nom en alemany Allgemeines LandRecht), codi civil del regne de Prússia
 Àrea amb Restriccions Limitades (del seu nom en anglès Area with Limited Restrictions), tipus d'espai definit a la Zona Lliure del Sàhara Occidental
 Art Loss Register, base de dades internacional sobre obres d'art robades
 Aquatic Living Resources, revista científica dedicada a temes relatius a pesca i piscicultura
 American Law Reports, col·lecció de materials de jurisprudència publicada periòdicament als Estats Units
 Anestèsia locoregional, anestèsia que actua en una àrea del cos
 Alr també és l'abreviatura de l'almarudita, mineral de la classe dels silicats
 alr també és el codi ISO 639-3 de l'alyutor, llengua parlada al territori de Kamtxatka, a Rússia